Protection  — це другий сингл гурту «Massive Attack», з альбому Protection, який був випущений на початку 1995 року.

Трек-листи 
UK CD single #1
 "Protection" (7" edit)
 "Protection" (The Eno Mix)
 "Protection" (Radiation for the Nation Mix)
 "Protection" (J Sw!ft Mix)

UK CD single #2
 "Protection"
 "Protection" (Underdog's Angel Dust Mix)
 "Three" (Dom T's House of Fortune Mix)

UK 12" single
 "Protection" (Underdog's Angel Dust Mix)
 "Protection" (Radiation for the Nation Mix)
 "Protection" (The Eno Mix)
 "Protection" (J Sw!ft Mix)
 "Protection" (album version)

UK 2×12" single
 "Protection" (The Eno Mix)
 "Protection" (The Eno Instrumental)
 "Protection" (Underdog's Angel Dust Mix)
 "Protection" (Angel Dust Instrumental)
 "Three" (Dom T's House of Fortune Mix)
 "Protection" (Radiation for the Nation Mix)
 "Protection" (album version)
 "Protection" (J Sw!ft Mix)

US CD single
 "Protection" (album version) – 7:51
 "Protection" (single edit) – 4:53
 "Protection" (The Eno Mix) – 9:10
 "Protection" (J Sw!ft Mix) – 7:12
 "Three" (Dom T's House of Fortune Mix) – 7:16

Посилання 
 

Сингли 1995
Пісні Massive Attack